Benton Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Benton Hill (Berkshire County, Massachusetts, 408 m)
 Benton Hill (Berkshire County, Massachusetts, 528 m)
 Benton Hill (Texas)